Osttimoresische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Osttimoresische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Osttimoresische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Osttimoresische Fußballnationalmannschaft (U-15-Juniorinnen)
 Osttimoresische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Osttimoresische Fußballnationalmannschaft (U-19-Juniorinnen)
 Osttimoresische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)